Андрей Владимирович Фурсиков (род. 12 июня 1945 года, Саратов) — советский и российский учёный-математик.

Биография 
Окончил с серебряной медалью среднюю школу № 19 Саратова (1963), окончил с отличием механико-математический факультет МГУ (1968), учился в аспирантуре отделения математики механико-математического факультета МГУ (1968—1971).

Кандидат физико-математических наук (1972), тема кандидатской диссертации «О нормальной разрешимости и глобальной гладкости решений некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений» (научный руководитель М. И. Вишик).

Доктор физико-математических наук (1986), тема диссертации «Задачи управления и нелокальные теоремы существования гладких решений эволюционных систем».

Профессор (1989), с 2011 года — заведующий кафедрой общих проблем управления.

С 2003 года работает по совместительству в ИВМ РАН (ведущий научный сотрудник).

Научные интересы 
Фундаментальные результаты в исследовании уравнений Навье-Стокса; математических вопросах статистической гидромеханики; оптимального управления системами с распределенными параметрами; управляемости и стабилизируемости.

Библиография 
 Математические задачи статистической гидромеханики / Фурсиков А. В., М. И. Вишик. Москва: Наука, 1980, 440 с.
 Университетская серия : Учеб. и учеб. пособия по теорет. математике. — Новосибирск : Науч. кн., 1998. — 24 см.
 Т. 5: Оптимальное управление распределительными системами. Теория и приложения : Учеб. пособие для студентов мат. специальностей вузов / А. В. Фурсиков. — Новосибирск : Науч. кн., 1999. — 350 c. : ил.; 24 см; ISBN 5-88119-017-3

Награды и звания 
 Лауреат премии Александра фон Гумбольдта, Германия (2003)
 Заслуженный профессор МГУ (2009)

Ссылки 
 Профиль на сайте кафедры общих проблем управления
 Персональная страница на сайте Общероссийский математический портал
 ФУРСИКОВ Андрей Владимирович
 Фурсиков Андрей Владимирович. Летопись Московского университета
 Список трудов в каталоге РГБ.

Примечания 

Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты премии Гумбольдта